Sezon (1974/1975) był 72. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły miały spaść do drugiej ligi - NB II. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobyli Ferenc Bene (Újpesti Dózsa SC) oraz Mihály Kozma (Budapest Honvéd SE), którzy strzelili po 20 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej